Ris anvendes ofte som betegnelsen for frø fra planterne Oryza sativa og Oryza glaberrima, der er en væsentlig del af føden for mange mennesker. Planterne er en del af Ris-slægten.

Ris har herudover følgende betydninger:

 Ris (redskab) - En samling af grene eller tilsvarende (et knippe), der tidligere bl.a. blev brugt til korporlig afstraffelse.
 Påskeris - En samling af grene/kviste, der udsmykkes op til påske.
 Fastelavnsris - En samling af grene/kviste, der udsmykkes op til fastelavn og som ifølge tradtionen også benyttes til at rise forældre eller husbond.
 Ris (mængde) - Måleenhed for papir.
 Ris - kritik, oftest i sammensætningen "Ros og Ris"; udtrykket stammer fra "at få ris", dvs. blive slået med et ris.
 Ris som egenavn, betydning som lille skov eller stort område med krat. F.eks. "Kalby Ris", skovområde vest for Kalby, øst for Næstved. Ris i denne betydning har givet afledning til "ris som et lille bundt kviste", der f.eks. kendes som piskeris eller fastelavnsris.

Se også 
 Piskeris